Aleksandr Jakowlewicz Orłow (1880–1954) – rosyjski i radziecki astronom 
 Aleksandr Grigoriewicz Orłow  (1898-1940) – komdiw, szef Razwieupru (wywiadu wojskowego Armii Czerwonej) (1938-1939)
 Aleksandr Michajłowicz Orłow (1895–1973) – funkcjonariusz INO NKWD ZSRR, ostatecznie w stopniu majora bezpieczeństwa państwowego, rezydent INO NKWD w Hiszpanii w czasie wojny domowej (1936-38)
 Aleksandr Wasiljewicz Orłow (1885-1937) – rosyjski duchowny prawosławny, święty nowomęczennik